Ян Люты́нский (, 19 октября 1921, Плоцк — 16 апреля 1988, Лодзь) — известный польский социолог, основоположник лодзинской методологической школы, политолог, профессор Лодзинского университета (с 1971 г.) и главный редактор старейшего в Польше социологического журнала «Przegląd Socjologiczny».

Биография 

Занимался проблемами истории социальных наук, методологии эмпирических исследований, влияния социалистических и коммунистических идей на польское общество.

Занимал пост директора Института социологии при университете Лодзи, руководителя департамента методики социологических исследований.

С 1980 г. — член Независимого профсоюза «Солидарность», был экспертом и советником профсоюзных структур.

Сочинения 

Автор ряда научных трудов и статей, в том числе:

 Ewolucjonizm w etnologii anglosaskiej a etnografia radziecka (1956),
 Вопрос как инструмент социологического исследования / Pytanie jako narzedzie w surveyowych badaniach sociologicznych (1979),
 Strajk studentów łódzkich '81 w świetle analiz socjologicznych (1988),
 Nauka i polskie problemy: komentarz socjologa (1990),
 Metody badań społecznych: wybrane zagadnienia (1994),
 редактор серии: Analizy i próby technik badawczych w socjologii.

Ссылки 
 Институт социологии
 Лютынский Я. Вопрос как инструмент социологического исследования

Учёные Польши
Социологи Польши
Редакторы Польши
Выпускники вузов Лодзи
Социологи по алфавиту